est un genre éteint de dinosaures ornithischiens herbivores de l'infra-ordre des Ankylosauria et de la famille des Ankylosauridae. L'holotype a été découvert dans les  inférieurs de la formation de Dinosaur Park en Alberta, datés de la fin du Crétacé supérieur (Campanien moyen), soit il y a environ  (millions d'années).

L'espèce type et seule espèce, , a été nommée et décrite par William Arthur Parks en 1924.

Description

Matériel 
Le spécimen type (holotype ROM 784) se compose d'un sommet partiel de crâne, de quatre fragments de mandibule avec deux dents insérées, de portions d'armure post-crâniale, d'empreintes cutanées, de vertèbres post-thoraciques articulées, de dix côtes thoraciques partielles, d'un ilium gauche partiel, des deux ischions et de sa « queue-massue », ainsi qu'un radius droit, un métacarpien gauche IV, un fémur, un tibia, un péroné et un pied. Ces restes fossiles ont été réétudiés par la paléontologue canadienne Victoria Arbour et par Philip J. Currie en 2009.

Taille 
L'inventeur du genre, Parks, évalue sa longueur totale entre . Pour Thomas Holtz en 2011, elle est de , pour une largeur de . Le crâne mesure  de long.

Corps 
Comme tous les ankylosauridés, c'était un quadrupède herbivore qui se nourrissait au sol. Sa queue est terminée par une massue osseuse. Cette massue est composées de plusieurs plaques osseuses dermiques (ostéodermes) dont la morphologie varie selon des genres. Chez Dyoplosaurus, la queue est relativement petite, surtout si on la compare à celle du genre Zuul. La massue du bout de sa queue est composée de deux grands ostéodermes et d'un petit.

Validité du genre 
En 1971, Walter Coombs affirme que Dyoplosaurus est un synonyme junior dEuoplocephalus. Cependant, la redescription du genre en 2009 par Arbour et Currie dans le Journal of Vertebrate Paleontology valide le taxon. Les différences entre les deux genres concernent principalement la forme des os des hanches et de la queue<.

Une analyse cladistique réalisée en 2011 par Thompson  confirme la validité du genre et son appartenance aux ankylosaurinés.

Classification 
La phylogénie des ankylosaurinés n'est cependant pas stabilisée, chaque nouveau genre décrit conduit à des modifications notables de la classification de cette sous-famille.

En 2017, Victoria Arbour et David Evans décrivent un nouveau genre d'ankylosauriné, Zuul. Ils conduisent une analyse phylogénétique des Ankylosaurinae, intégrant la subdivision de la tribu des Ankylosaurini. Leurs résultats sont assez proches de ceux de l'étude de 2015 de V. Arbour et P. Curie, qui elle différait sensiblement des résultats de l'analyse établie par ces mêmes auteurs deux ans plus tôt. 

Le cladogramme suivant est tiré de cette analyse phylogénétique de 2017, avec Dyoplosaurus et son contemporain le genre Zuul, découvert dans le Montana, placés en groupe frère dans la tribu des Ankylosaurini :

Cladogramme Ankylosauridae

Voir aussi 
 Ankylosauria
 Ankylosauridae
 Liste des dinosaures

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Ankylosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 1924